|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Bali (officieel Wismilak International) van 2006 vond plaats van 11 tot en met 17 september 2006 op het Indonesische eiland Bali. Het was de twaalfde editie van het Wismilak-toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-buitenbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Lindsay Davenport was het derde reekshoofd. Zij bereikte de halve finale – daarin werd zij uitgeschakeld door de latere winnares.

De als eerste geplaatste Svetlana Koeznetsova uit Rusland won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als zesde geplaatste Française Marion Bartoli in twee sets. Koeznetsova wist voor de derde maal het toernooi van Bali op haar naam te schrijven. Het was haar zevende WTA-titel, de tweede van 2006.

De Nederlandse Elise Tamaëla bereikte de tweede ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelhoudsters Anna-Lena Grönefeld en Meghann Shaughnessy hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, María Vento-Kabchi en Angelique Widjaja, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het ongeplaatste Amerikaanse duo Lindsay Davenport en Corina Morariu won het toer­nooi. Zij versloegen in de finale het als tweede geplaatste koppel Natalie Grandin en Trudi Musgrave in twee sets. Het was hun vijfde gezamenlijke titel. Davenport had daar­naast al 31 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Morariu acht.

Het Nederlandse team Kim Kilsdonk en Elise Tamaëla strandde in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Bali 2006
Bali